Andreaskreuz bezeichnet

 Andreaskreuz, eine Kreuzform
 Andreaskreuz (Fachwerk), eine Aussteifungs- bzw. Schmuckform beim Fachwerkbau
 Andreaskreuz (Philatelie), eine Besonderheit in der Philatelie
 Andreaskreuz, das Straßenverkehrsordnungszeichen 201 in Deutschland, siehe Bahnübergang (Deutschland)
 Andreaskreuz, für unbeschrankte Bahnübergänge in Österreich, siehe Eisenbahnkreuzung (Österreich)
 Andreaskreuz (Gemeinde Hüttenberg), Ortschaft in der Marktgemeinde Hüttenberg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 das Münzmeisterzeichen der wettinischen Münzstätten Zwickau (1442–1449/1530–1534), Sangerhausen (1442/1544–1449) und Schneeberg (1501–1530/1534–1535)
 ein Mischungskreuz (Mathematik, Chemie), welches eine anschauliche Methode darstellt, um die Verhältnisse zweier Komponenten für eine Mischung zu berechnen